Young (Arizona)
Young (Río Negro)

Desambiguações de topônimos